Schloßplatz – piazza di Berlino
Schloßplatz – piazza di Wiesbaden
Schloßplatz – piazza di Dresda
Schloßplatz – piazza di Stoccarda